Лита́врин:

 Литаврин, Геннадий Григорьевич (1925—2009) — российский историк, академик РАН.
 Литаврин, Сергей Гаврилович (1921—1957) — лётчик-ас, Герой Советского Союза.